Josef Rank ist der Name folgender Personen:

* Josef Rank (Lexikograph) (1833–1912), tschechischer Lexikograph und Archivar
 Josef Rank (Schriftsteller) (1816–1896), österreichischer Erzähler und Journalist